Локвица може да се отнася за:

 Локвица, село в Република Македония;
 Локвица, село в Косово;
 Локвица, село в Хърватия;
 Локвица, село в Словения;
 Локвица, на гръцки Месолакия, село в дем Амфиполи, Централна Македония, Гърция;
 Долна Локвица, на гръцки Офринио, село в дем Кушница, Източна Македония и Тракия, Гърция.